Константи́н Ники́форов:
 Никифоров, Константин (1856—1891) — болгарский военный деятель.
 Никифоров, Константин Владимирович (род. 1956) — советский и российский историк-славист, директор Института славяноведения РАН.
 Никифоров, Константин Дмитриевич (1902—1975) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1951).
 Никифоров, Константин Степанович (1916—1987) — Герой Советского Союза.
 Никифоров, Константин Эммануилович (1812—1891) — тайный советник.